Шампионат Централне Америке и Кариба 1946. ( ) било је треће издање шампионата, фудбалског првенства Централне Америке и Кариба. Турнир је одржан у Сан Хосеу Костарика, од 23. фебруара до 13. марта 1946. године.

Другу годину заредом ниједна карипска земља није учествовала. Сви мечеви су одиграни у главном граду Костарике (Сан Хосе), а шампион је био домаћин Костарика.1.

Стадион

Финална табела

Резултати

Достигнућа

Референце

Спољашње везе 

 Шампионат на RSSSF Archive